Джордан Стюарт Элленберг (род. 1971 г.) — американский математик, профессор математики в Университете Висконсин-Мэдисон. В студенческие годы дважды становился лучшим участником Студенческой математической олимпиады имени Уильяма Лоуела Патнема.

Детские годы 
Джордан был вундеркиндом и научился читать в возрасте двух лет, просматривая детскую передачу «Улица Сезам». Его мать узнала об этом, когда ехала вместе с ним в машине, и вдруг Джоржан сказал: «На дорожном знаке написано, что чтобы попасть в Бетесда, надо повернуть направо». Во втором классе Элленберг помогал своей няне с ее домашним заданием по математике. В семилетнем возрасте Джордана заприметил Эрик Уолстайн, преподаватель школы Монтгомери-Блэр, который и решил стать для мальчика научным наставником. Уже в восьмом классе Джордан посещал занятия в Мэрилендском университете, а в выпускном классе старшей школы занял второе место в одном из самых престижных научных соревнований США Westinghouse Science Talent Search.

Научная деятельность 
Кроме многочисленных научно-исследовательских трудов, Джордан является также автором нескольких книг. Его дебютная книга «The Grasshopper King» (букв. «Король кузнечиков») вышла в финал литературной премии «Молодые львы» в 2004 году. В 2014 году вышла книга Элленберга в жанре нон-фикшн «Как не ошибаться. Сила математического мышления».

В 2012 году Элленберг стал научным сотрудником Американского математического общества.

Примечания

Ссылки 
 Personal website: writings & blog
 Interview: Jordan Ellenberg discusses mathematical misunderstandings and his book «How Not to Be Wrong» on the 7th Avenue Project radio show
 

Математики США
Действительные члены Американского математического общества
Победители Международной математической олимпиады
Преподаватели Висконсинского университета в Мадисоне
Лауреаты Книжной премии Эйлера